Kylänsaari (Alkullen); een eiland in de Torne ter hoogte van Alkullen
Kylänsaari (Pello); een eiland in de Trone ter hoogte van Pello (Zweden)